Imperador Hongxi ( 16 de agosto 1378 - 29 de maio 1425 ) , nome pessoal Zhu Gaochi ( Chinês : 朱高熾 ) . Foi o 4º imperador da Dinastia Ming , Reinou de 1424 a 1425 . Enquanto Zhu Gaochi sucedeu seu pai, o imperador Yongle, em 1424. Sua era nome "Hongxi" significa "muito brilhante".

referências